La saison 1977-1978 de l'USM Alger est la  du club en première division.

Joueurs et encadrement technique

Effectif et encadrement

Transferts

Compétitions

Championnat d'Algérie

Rencontres de Championnat

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres de Coupe d'Algérie

Statistiques

Meilleurs buteurs

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

1977-1978
Alger USM
1977 en Algérie
1978 en Algérie